Chiyoda (jap. 千代田) ist die Bezeichnung mehrerer Orte in Japan:

 Chiyoda-ku, einer der 23 Stadtbezirke Tokios
 Chiyoda (Chiyoda), Stadtteil in genanntem Stadtbezirk
 Chiyoda-Linie, vom Stadtbezirk abgeleitete Linie der Tokyo Metro
 Chiyoda (Gunma), eine Stadt in der Präfektur Gunma
 Chiyoda (Hiroshima), eine Stadt in der Präfektur Hiroshima
 Chiyoda (Ibaraki), eine Stadt in der Präfektur Ibaraki
 Chiyoda (Saga), eine Stadt in der Präfektur Saga

Chiyoda steht für:
 Chiyoda Corporation, ein Unternehmen, das Dienstleistungen für die chemische Industrie anbietet
 Chiyoda (Schiff, 1891), ein japanischer geschützter Kreuzer
 Chiyoda (Schiff, 1938), ein Mutterschiff für Wasserflugzeuge, das im Pazifikkrieg eingesetzt wurde
 den Markennamen des ehemaligen japanischen Automobilherstellers Tōkyō Gas
 Als Chiyoda Kogaku firmierte 1937–1962 Optik-, Kamera-, Belichtungsmesser-, Kopierer- und Planetariumshersteller Minolta
 Chiyoda Lebensversicherung, ein japanisches Unternehmen